Cascate – plurale di cascata
 Cascate – frazione del comune italiano di Cassano d'Adda, in Lombardia
 Catena delle Cascate – catena montuosa dell'America Settentrionale
 Regione delle Cascate – regione del Burkina Faso

Pagine correlate 
 Cascata (disambigua)